Егоровский может значить:

 Егоровский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области России;
 Егоровский, Александр Александрович (1909—1974) — советский военный деятель, генерал-полковник
 Егоровский — прежнее название села Егоровка в Болотнинском районе Новосибирской области России.